

Patronyme

 Albert Uderzo (1927-2020), est un dessinateur et scénariste de bande dessinée français ;
 Marcel Uderzo (1933-2021), est un dessinateur de bandes dessinées français, frère d'Albert Uderzo ;
 Sylvie Uderzo (1956- ), chargée de la publication et de l’exploitation d’Astérix, fille d'Albert Uderzo.

Toponyme 

 , astéroïde de la ceinture principale.

Distinction
 Les prix Albert-Uderzo sont un ensemble de prix littéraires.

Homonymie